Vittoriesi – abitanti di Vittoria (Italia)
Vittoriesi – abitanti di Vittorio Veneto